Ifj. Portisch Emil (Pozsony, 1921. október 22. – ?) újságíró.

Apja Portisch Emil (1887–1985) is újságíró volt, illetve a Niederösterreichische Nachrichten főszerkesztője, aki Pozsonyról is adott ki könyvet a két világháború között. Testvére volt Hugo Portisch (1927–2021) osztrák újságíró.

1945–1947 között a Kleine Volksblatt, majd a Steirerblatt szerkesztője. 1959-1985 között a grazi Süd-Ost-Tagespost külügyi felelőse. 1953-ban az Amerikai Egyesült Államokba utazott. Ott a pennsylvaniai Bethlehem Globe-Times munkatársa lett. 1984-ben Grazban élhetett.

Jegyzetek

Források
aeiou.at (Österreich-Lexikon, E. Bruckmüller, Verlagsgemeinschaft Österreich-Lexikon, 2004 alapján)

1921-ben született személyek
Pozsonyiak
Osztrák újságírók